Клецков — русская фамилия.

Известные носители 
 Клецков, Александр (род. 1985) — узбекистанский футболист.
 Клецков, Александр Дмитриевич (род. 1955) — командующий Черноморским Флотом, вице-адмирал.
 Клецков, Дмитрий Валерьевич (род. 1986) — российский дзюдоист.
 Клецков, Никита Валерьевич (род. 1986) — российский самбист.
 Клёцков, Леонид Герасимович (1918—1997) — белорусский советский партийный деятель.

Составные фамилии 
 Гудкова-Клецкова, Наталия Владимировна (род. 1974) — российская легкоатлетка.